Trangbæk ist der Familienname folgender Personen:

 Else Trangbæk (* 1946), dänische Turnerin, Hochschullehrerin und Sportfunktionärin
 Michael Trangbæk (* 1962), dänischer Journalist und Moderator